Friedrich Engels (Barmen, 1820 - Londres, 1895), filòsof socialista alemany i creador amb Karl Marx, de la teoria comunista
 Engels (Rússia), ciutat de Rússia a la província de Saràtov anomenada en honor de l'anterior
 Engels-2, base aèria militar russa situada prop de la ciutat
 Addy Engels (1977), ciclista neerlandès
 Jan Engels o Jean Engels (Sint-Genesius-Rode, 1922 - Heverlee, 1972), ciclista belga